Nom de dos reis grecs de Bactriana:
Eucràtides I de Bactriana
 Eucràtides II de Bactriana.